Jaap Barendregt (1905 - 1952), voetballer;
 Diet Kloos-Barendregt (1924 - 2015), verzetsstrijder en zangeres;
 Hendrikus Gerardus (Driekus, Driek) Barendregt (1930 - 1998), politicus en landbouwer;
 Johan Teunis (Johan) Barendregt (1924 - 1982), psycholoog, hoogleraar en schaakmeester;
 Nelly Greta (Nel) Barendregt (1936 - 2019), politicus en ambtenaar;
 Hendrik Pieter (Henk) Barendregt (1947), hoogleraar;
 N.C. (Klaas) Barendregt (ca. 1948), politicus;
 Siem Barendregt (1919-1978), Voorzitter NVV Vervoersbond en PvdA Rijnmond.

Zie ook 
 Barendrecht